Beginish (eiland), eiland dat onderdeel is van de Blasket-eilanden
Beginish (band), Ierse band, vernoemd naar bovenstaand eiland.